Mr. Moonlight peut désigner plusieurs choses :

 Mr. Moonlight, une chanson des Beatles sur l'album Beatles for Sale (1964);
 Mr. Moonlight, un album du groupe Foreigner sorti en 1994;
 Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~, une chanson du groupe Morning Musume sortie en 2001.
Mister Moonlight groupe de rock français